Јакобени има више значења:

 Јакобени (Ботошани), насеље у округу Ботошани у Румунији
 Јакобени (Харгита), насеље у округу Харгита у Румунији
 Јакобени (Јаши), насеље у округу Јаши у Румунији
 Јакобени (Клуж), насеље у округу Клуж у Румунији
 Јакобени (Сибињ), насеље у округу Сибињ у Румунији
 Јакобени (Сучава), насеље у округу Сучава у Румунији
 Општина Јакобени (Сибињ), општина у округу Сибињ у Румунији
 Општина Јакобени (Сучава), општина у округу Сучава у Румунији